Le mot salage peut désigner :
la salaison
le salage d'une route
le salage dans une fonction de hachage en informatique et en cryptographie

Voir aussi